29 teams schreven zich in voor de kwalificatie van het wereldkampioenschap voetbal 1982, maar de FIFA sloot de Centraal-Afrikaanse Republiek uit, omdat deze geen inschrijvingsgeld betaalde. De CAF kreeg 2 WK-tickets toegewezen.

Opzet
 Eerste ronde: Soedan, Liberia, Togo en Zimbabwe kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, de overgebleven 24 teams bekampten elkaar uit en thuis, de winnaars gingen naar de 2de ronde.
 Tweede & Derde ronde: De teams bekampten elkaar uit en thuis, de winnaars gingen naar de 3de ronde en de winnaars daar naar de groepsfase.
 Finaleronde: De 4 overblijvers worden gepaard en de winnaars kwalificeren zich.

Gekwalificeerde landen

Overzicht

Wedstrijden

Eerste ronde

Marokko won met 1–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Zaïre won met 7–3 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Kameroen won met 4–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Guinee won met 4–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Nigeria won met na strafschoppen (4–3), nadat de stand over twee wedstrijden gelijk was gebleven (2–2) en plaatst zich voor de tweede ronde.

Libie won met 2–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Zambia won met 4–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Niger plaatst zich voor de tweede ronde op basis van de regel van het uitdoelpunt. 

Algeria won met 5–3 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Tanzania won met 6–3 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.
	

Egypte plaatste zich voor de tweede ronde, nadat Ghana zich had teruggetrokken.

Madagaskar plaatste zich voor de tweede ronde, nadat Oeganda zich had teruggetrokken.

Tweede ronde

Algerije won met 3–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Na twee wedstrijden stond het gelijk (2–2), Niger plaatst zich voor de derde ronde vanwege de regel met het uitdoelpunt. 

Guinee won met 1–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Kameroen won met 2–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Na twee wedstrijden stond het gelijk, Marokko won met na strafschoppen (5–4) en plaatst zich voor de derde ronde.

Nigeria won met 3–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Zaire won met 4–3 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Libië trok zich terug, Egypte plaatst zich voor de derde ronde.

Derde ronde

Algerije won met 4–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de finaleronde.

Nigeria won met 2–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de finaleronde.

Marokko won met 1–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de finaleronde.

Kameroen won met 6–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de finaleronde.

Finaleronde
In de eerste ronde was er meteen al een grote wedstrijd: twee van de finalisten van 1978 Tunesië en Nigeria speelden tegen elkaar. Tunesië, een land dat het prima deed op het WK in Argentinië nam een 2-0 voorsprong in hun thuiswedstrijd, maar Nigeria sloeg terug met een 2-0 zege in Lagos en nam de strafschoppen beter. De derde finalist Egypte haalde de derde ronde zonder te spelen, omdat ploegen zich terugtrokken. In die derde ronde wist de ploeg niet eens een doelpunt te scoren tegen Marokko: 1-0 over twee wedstrijden. In de beslissende vierde ronde moesten de traditionele toplanden Nigeria en Marokko het opnemen tegen twee nieuwe landen: Algerije en Kameroen. Het waren twee confrontaties tussen "Arabisch Afrika" en "Donker Afrika". De uitslagen waren ook identiek, zowel Kameroen als Algerije won metnen met 2-0 in de uitwedstrijd en 2-1 in de thuiswedstrijd van respectievelijk Marokko en Nigeria. Deze landen zouden het voetbal van Afrika in de jaren 80 domineren en hadden beiden sterren, die scoorden in deze finale-ronde: Lakhdar Belloumi en Rabah Madjer voor Algerije en Roger Milla, de in Frankrijk spelende aanvaller van Kameroen.

Algerije won met 4–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Kameroen won met 4–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Externe links
Details op rsssf.com
Details op fifa.com

Wereldkampioenschap voetbal 1982 kwalificatie
Wereldkampioenschap voetbal kwalificatie CAF
Voetbal in 1980
Voetbal in 1981